Er zijn meerdere koningen die de naam Jerobeam droegen:

 Jerobeam I, de eerste koning van het Koninkrijk Israël
 Jerobeam II, koning van het Koninkrijk Israël uit het huis van Jehu

 De Jeroboam is een champagnefles van 3 liter, zie Lijst van champagneflessen.